

Філоново — село, Богучарський район, Воронезька область
 Філоново — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Філонове